Plaats in Indonesië
 Kebonharjo (Patebon), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kebonharjo (Polanharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java